Стандарт Юникода предусматривает 2 способа представления обыкновенных дробей в простом тексте: в виде комбинации цифр с форматирующим символом дроби и виде цельных символов.

Комбинация цифр с форматирующим символом дроби 

Форматирующий символ дроби (, U+2044) позволяет создавать произвольные дроби следующим образом: последовательность цифр числителя + форматирующий символ дроби + последовательность цифр знаменателя — при выводе на экран или на печать это должно преобразовываться в правильно сформированную дробь. Например, 22⁄371 должна показываться как 22/371 или как  (может использоваться как «косая», так и «вертикальная» форма представления дроби).

Для правильного отображения смешанных дробей (наподобие ) целую часть нужно отделять от числителя дробной части подходящим пробелом (например, пробелом нулевой ширины U+200B: 3​6⁄7).

Кроме того, существует символ ⅟ (, U+215F), позволяющий формировать дроби с числителем, равным 1.

Цельные символы дробей 

Стандарт Юникода версии 6.0 включает 19 цельных символов дробей европейского вида. Соответствующие глифы могут быть как «косыми», так и «вертикальными», в зависимости от шрифта.

Символ 0/3 (↉) включён в стандарт, поскольку он используется в бейсболе.

Неевропейские символы дробей 

Кроме того, стандарт Юникода 6.0 включает 27 символов дробей для неевропейских систем письма:

Примечания 

Компьютерная арифметика
Юникод